10-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 12 по 18 июля 2004 года на Олимпийском стадионе имени Карло Дзеккини в Гроссето (Италия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1985 года рождения и моложе.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышел 1261 легкоатлет из 168 стран мира, из них 680 мужчин и 581 женщина.

В программе юниорских чемпионатов мира дебютировал женский бег на 3000 метров с препятствиями, благодаря чему впервые в истории турнира количество мужских и женских дисциплин сравнялось.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 39 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 2004 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Гроссето